Chiesa dei Santi Stefano e Lorenzo a Castiglione Olona (VA)
 Chiesa dei Santi Stefano e Lorenzo a Montepescali, frazione di Grosseto
 Chiesa dei Santi Stefano e Lorenzo a Olgiate Olona (VA)
 Chiesa dei Santi Stefano e Lorenzo a Sala Baganza (PR)